Авансо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни. Населення —  осіб (2011).

Географія 

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північний схід від Парижа, 60 км на північ від Шалон-ан-Шампань, 50 км на південний захід від Шарлевіль-Мезьєра.

Клімат

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 304,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Авансон на сайті французького Національного інституту географії
 Авансон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Авансон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Арденни

Примітки 

Муніципалітети департаменту Арденни